Die Nanjing Ladies Open 2013 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Nanjing, China. Es war als Turnier der Challenger-Kategorie Teil der WTA Challenger Series 2013. Das Turnier fand vom 28. Oktober bis 3. November 2013 statt und wurde 2013 zum ersten Mal im Nanjing Olympic Sports Center Gym ausgetragen.

2013 war das Turnier erstmals mit 125.000 US-Dollar dotiert, und die Siegerin im Einzel sowie die Sieger im Doppel erhielten 160 Weltranglistenpunkte.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim Nanjing Ladies Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Nanjing Ladies Open 2013 findet vom 26. bis 27. September 2013 statt. Ausgespielt werden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

WTA Challenger Series 2013
Tennisturnier in Nanjing